7,65×21 мм Парабе́ллум (также известный как .30 Люгер и 7,65 мм Люгер) — пистолетный патрон с бесфланцевой гильзой бутылочной формы с заметной конусностью, разработанный в 1898 году Георгом Люгером и Хуго Борхардтом с использованием бездымного пороха. Является укороченной версией более раннего патрона с малодымным порохом — 7,65×25 мм Борхардт. Новый патрон создавался для пистолета Люгера «Парабеллум» по заказу немецкого производителя вооружения Deutsche Waffen und Munitions Fabriken (DWM).

В некоторых случаях патрон 7,65×21 мм упоминается как:
 .30 Люгер
 7,65×21 мм
 7,65×21 мм Люгер
 7,65×22 мм
 7,62 мм Борхардт авт. 1910
 7,65 мм Борхардт-Люгер M.1900
 7.65 мм Люгер
 7,65 мм Борхардт-Люгер
 DWM 471
Данный 7,65-мм патрон невзаимозаменяем с какими-либо другими пистолетными патронами.

Пистолетные патроны
Патроны центрального воспламенения
Патроны без выступающей закраины

21